Selliera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Selliera ingår i familjen Goodeniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Selliera